Rational steht für:

 vernunftgeleitetes, zweckgerichtetes Denken und Handeln, siehe Rationalität
 Rational (Heatley-Gresham), britische Automobilmarke
 Rational (McMullen), britische Automarke
 Rational Software, US-amerikanisches Softwareunternehmen
 Rational AG, deutscher Hersteller von Groß- und Industrieküchen
 Rationale oder Rationalisierte Planck-Einheiten

rational als Adjektiv steht in der Mathematik für:
 rationale Zahl, das Ergebnis einer Division zweier ganzer Zahlen
 rationale Funktion, eine Funktion, die als Quotient zweier Polynome darstellbar ist
 rationale Abhängigkeit von Zahlen, siehe Lineare Unabhängigkeit #Rationale Unabhängigkeit

Siehe auch:
 Irrational (Begriffsklärung)
 Rationale
 Rationell